Herzkönig ist der Titel von:

 Herzkönig (1947), deutsche Filmkomödie von Helmut Weiss
 Herzkönig (1967), französisch-italienischer Spielfilm von Philippe de Broca
 Roman von Hanna Krall